Příjmení Šilhan nosí více významných osobností:

 Filip Šilhan (1969–2001) – český horolezec
 František Šilhan (1905–1985) – český katolický kněz
 Jan Šilhan – český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj České televize na Slovensku
 Jasoň Šilhan (* 1947) – český kameraman, režisér, fotograf a pedagog